Pregnanolon, takođe poznat kao tetrahidroprogesteron (THP), se može odnositi na:

 Alopregnanolon (3α-hidroksi-5α-pregnan-20-on ili 3α,5α-tetrahidroprogesteron)
 Pregnanolon (3α-hidroksi-5β-pregnan-20-on ili 3α,5β-tetrahidroprogesteron)
 Izopregnanolon (3β-hidroksi-5α-pregnan-20-on ili 3β,5α-tetrahidroprogesteron)
 Epipregnanolon (3β-hidroksi-5β-pregnan-20-on ili 3β,5β-tetrahidroprogesteron)

Vidi jop
 Progesteron
 Pregnandion
 Pregnandiol
 Pregnantriol
 Dihidroprogesteron
 Hidroksiprogesteron

Reference

Прегнани